Döging ist der Name folgender Orte:

 Döging (Gemeinde Aspach), Ortschaft in der Marktgemeinde Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Döging (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern